Nieuwe Smildervaart: Zie Drentsche Hoofdvaart (vervanging oude Smildervaart in 1780)
 Oude Smildervaart (of Oude Vaart): Zie Beilerstroom (de oude loop van de Smildervaart)